Nyrud ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Nyrud (Troms og Finnmark), Ort im norwegischen Fylke Troms og Finnmark
 Nyrud (Trøndelag), norwegisches Sumpfgebiet im Fylke Trøndelag
 Nyrud (Nordland), Stadtviertel in der norwegischen Stadt Mosjøen im Fylke Nordland

Nyrud ist der Familienname folgender Personen:

 Trond Nyrud (* 1955), norwegischer Musiker